Первый дивизион 1971 () — 27-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Стрёмсгодсет».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1971
Норвегия
1971 год в Норвегии